Toulongeon steht für:

 Toulongeon (Adelsgeschlecht), der Name eines französischen Adelsgeschlechts

 Toulongeon war auch ein Schloss und eine Gemeinde im Département Ain Frankreich, letztere ist später in der Gemeinde Germagnat aufgegangen.

Toulongeon ist der Familienname folgender Personen:

 André de Toulongeon (1390–1432), Großstallmeister von Frankreich
 Antoine de Toulongeon (1385–1432), burgundischer Militär des Hundertjährigen Kriegs
 Emmanuel-Francois de Toulongeon (1748–1812), französischer Geistlicher und General
 Jean II. de Toulongeon († 1427), burgundischer Adliger, Marschall von Burgund